База данных театров Бродвея в Интернете () — база данных о бродвейских постановках, а также об актёрах, режиссёрах и других театральных деятелях.

IBDb — официальный архив театров Бродвея. В нём находятся записи о бродвейских постановках, начиная с XVIII века, а также интересные факты и статистика. База была задумана в 1995 году Карен Хаузер, главой Научно-исследовательского отдела лиги американских театров и продюсеров.

См. также 
 Internet Movie Database
 Lortel Archives
 Find a Grave

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт IBDb
 Лига американских театров и продюсеров

Базы данных в Интернете
Бродвей
Сайты, появившиеся в 2000 году
Сайты США
Театральные сайты